Купата на носителите на купи 1990/91 е 31-вото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Сампдория, 27 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (Флямутари Вльора, Ньошател Ксамакс, Полицай Шверин, Стяуа Букурещ и Трабзонспор). За първи път след трагедията от Хейзел Англия изпраща представител след петгодишно наказание. Поради избухналите военни действия в Югославия, страната записва свой отбор в турнира.

Финалът се играе на 15 май 1991 г. на стадион Де Куйп в Ротердам.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 19 август, а реваншът е на 4 септември 1990 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 18 и 19 септември, а реваншите са на 3 октомври 1990 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 23 и 24 окотмври, а реваншите са на 7 ноември 1990 г.

Четъвртфинал 
Първите срещи се състоят на 6 март, а реваншите са на 19 и 20 март 1991 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, а реваншите са на 24 април 1991 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1990/91
 Купа на УЕФА 1990/91

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1990/91 

Купа на носителите на купи